Regno Unito
 Freeland – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea dell'Oxfordshire
 Stati Uniti d'America
 Freeland – borough della Contea di Luzerne, Pennsylvania
 Freeland – census-designated place della Contea di Island, Washington